Ölbachgraben ist ein Gewässername:

 Ölbachgraben (Grimmbach), rechter Zufluss des Grimmgrabens (zur Wörnitz) vor Heuberg, Stadt Oettingen, Landkreis Donau-Ries, Bayern
 Ölbachgraben (Kander), linker Zufluss der Kander nach Wittlingen, Landkreis Lörrach, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Ölbach
 Ölgraben